Sto pregando (en français, Je prie) est la chanson représentant la Suisse au Concours Eurovision de la chanson 1994. Elle est interprétée par Duilio.

La chanson est la neuvième de la soirée, suivant Chamar a música interprétée par Sara Tavares pour le Portugal et précédant Nagu merelaine interprétée par Silvi Vrait pour l'Estonie.

À la fin des votes, elle obtient 15 points et finit à la dix-neuvième place sur vingt-cinq participants, ex aequo avec Nekonečná pieseň interprétée par Tublatanka pour la Slovaquie.

En raison de nouvelles règles introduites en 1993, la Suisse est reléguée au Concours Eurovision de la chanson 1995. La Suisse est de nouveau présente au Concours Eurovision de la chanson 1996 avec Mon cœur l'aime interprétée par Kathy Leander.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Suisse au Concours Eurovision de la chanson 1994
 Suisse au Concours Eurovision de la chanson
 Concours Eurovision de la chanson 1994

Liens externes 
 

Chanson représentant la Suisse au Concours Eurovision de la chanson
Chanson de l'Eurovision de 1994
Chanson en italien
Single musical sorti en 1994